Ipparino – padre di Dione
Ipparino – figlio di Dionisio il Vecchio e tiranno di Siracusa dal 353 al 351 a.C.
Ipparino (Ipparino Areteo) – figlio di Dione e di Arete